Eddy Schuyer (goochelaar), een Nederlands goochelaar
Eddy Schuyer (politicus), een Nederlands politicus